Minić je priimek več oseb:
 Milka Minić, narodna herojinja
 Miloš Minić, general
 Mitar Minić, general

Priimki